Montpesat ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Monpezat im Département Pyrénées-Atlantiques
 Montpezat im Département Gard
 Montpézat im Département Gers
 Montpezat im Département Lot-et-Garonne
 Montpezat-sous-Bauzon im Département Ardèche